Denumirea de Huși se poate referi la:
Localități din România:
Huși, un municipiu din județul Vaslui
Huși, o localitate din județul Suceava